es un compositor, músico y artista internacional. Durante la gira de Italia en 2014, recibió el distinguido título de "Maestro" de los Caballeros de la Orden de San Silvestre. Un maestro compositor del Vaticano. Masuda es también miembro de la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording Arts and Sciences - The Recording Academy) y su trabajo ha sido descrito como "uno de los tesoros artísticos de este mundo". Un pianista líder internacional de instrumentos musicales Kawai, Masuda es el único jugador del millón de dólares Piano de cola de cristal. Un noble de Europa y Asia. El Embajador de la Iniciativa Internacional de Paz de las Naciones Unidas.

Biografía

Inicios 
Kento Masuda empezó a tocar los teclados a la edad de 5 años. Aunque prefería componer su propia música en lugar de tocar los repertorios estándar, Masuda participó en varios concursos para jóvenes músicos con talento. A los 10 años, empezó a ganar concursos incluyendo la Junior Original Competition de Yamaha Music Foundation.

Primeros años de carrera 
A partir de 1990, Masuda empezó a dirigir de forma profesional conciertos públicos como músico empleado de Yamaha a la edad de 17 años, a la vez que tocaba composiciones clásicas y modernas en acontecimientos, salas de ceremonias y en la tienda de Yamaha en la 5ª Avenida de Nueva York. Sólo un año más tarde Masuda lanzó su primer álbum original de "Wheel of Fortune". Entre 1993 y 1995, Kento vivió en Nueva York trabajando en el campo de la producción musical. Su éxito a edad tan temprana sentó las bases de toda una vida de actuaciones, composiciones y producción musical.
 
En este tiempo, Masuda trabajó en varios proyectos y propuestas musicales, incluyendo radio, juegos y ofertas de música para TV/MC en Tokio. Todas estas fueron escritas (tanto la música como las letras), arregladas y ejecutadas a los teclados por Masuda. Masuda también produjo su álbum original en solitario titulado “MYOJYOW” (una transliteración no estándar de 明星, la palabra japonesa para “Estrella de la Mañana” o Venus), el 19 de junio de 1998. Desde entonces utilizó el alias “Kent Masuda”. “MYOJYOW” fue audio remasterizado por Bobby Hata. El 26 de octubre de 1999, Masuda publicó “MEMORIES”. Ambos álbumes fueron publicados en USA, lo que dio lugar a que Masuda recibiera críticas positivas de grandes compañías, incluyendo la oficina de gerencia de Steve Vai del Grupo Sepetys Entertainment en Santa Mónica. La Directora Ejecutiva Ruta Sepetys (quien también es productora musical) sugirió que Masuda se uniese al artista de grabación Steve Vai, pero Masuda prefirió seguir como artista en solitario.

2000-2009 
En el año 2000, Masuda estableció su propio sello y empresa editora, Kent on Music, Inc. (ASCAP) a la vez que producía y grababa en estudio “Externalnet” en Tokio. El 6º álbum “HANDS”, publicado el 26 de agosto de 2003, fue mezclado con el productor Tadashi Namba y remasterizado por Bobby Hata en Los Angeles CA. Masuda utilizó el alias “KENT” en la primera edición de este álbum. El álbum fue promocionado en el MIDEM de Cannes, Francia. Luego entró en el Mercado musical europeo, en particular en la audiencia alemana, lo que llevó a Masuda a conceder una entrevista en Klassik Radio Hamburg. Además, la patrocinadora del programa y propietaria de la Galería ATTA, Ruth Atta, junto con la artista Delphine Charat (que pintó el retrato de Masuda) mostraron la conexión entre la música y la pintura como obras de arte.
 
En 2005 Masuda firmó con JPMC Records, un sello suizo afincado en Nueva York y se convirtió en miembro de ASCAP. Desde entonces no ha usado nombre artístico, solamente su nombre real “Kento Masuda”. Su 7º álbum, “GlobeSounds” fue publicado el 13 de junio de 2006, habiendo sido mezclado por el nominado al premio Grammy, el productor Charles Eller, y Lane Gibson. “GlobeSounds” fue remasterizado por Bobby Hata. La ilustre Embajadora Madeleine M. Kunin, visitó el estudio de Eller en Charlotte, VT, durante la grabación de “GlobeSounds”

En 2007 la música de Masuda disfrutó de un crecimiento continuo desde Myspace y Last.FM, junto con emisiones recientes desde emisoras de radio internacionales. Sus catálogos de composiciones y grabaciones se han presentado en MTV, NME Magazine y BBC Music. En 2009, Masuda creó varios vídeos musicales: “So We Are” “Shine On” el documental, “Down to Earth” que describe su álbum “GlobeSounds” y “Musical Notation and Concrete Poetry” (con la autora Diana Macs y el poeta portugués Luís Adriano Carlos).

Desde 2010 
 

El 8º álbum de Masuda “Light Speed+” fue publicado el 11 de septiembre de 2010. Con gran énfasis y peso en la composición, Masuda también exhibió aquí su estilo único con un álbum recopilatorio de larga duración.  Tras esto, Masuda recibió una mención honorífica en el Concurso Internacional de Compositores” (International Songwriting Competition), por “Tree” (del álbum “GlobeSounds”) en categoría instrumental. A esto le siguió una honorable mención en 2012 en la misma categoría. 
En 2011, Masuda compuso música para la colección de mujer de Otoño-Invierno 2011-2012 del conocido diseñador Yohji Yamamoto para la Semana de la Moda de París (Paris Fashion Week), un desfile que contó con las composiciones “Hands” y “Little Tokyo Poetry”. Ambos continuaron colaborando en el creativo corto musical “Godsend Rondo” dirigido por Tomo Oya en Hokkaido. En esta película Masuda aparece vestido con la colección prêt-à-porter de Yamamoto. La película “Godsend Rondo” ha sido visualizada en YouTube por más de 100.000 personas en todo el mundo y este trabajo ha ganado numerosos premios.

El 26 de septiembre de 2012, se publicó el primer álbum como solista al piano y libro “All in the Silence”, seguido de dos actuaciones en vivo “Force in the Silence” y “Force in the Silence 2” en la Sala de Conciertos Musicasa Acoustic de Tokio, Japón. Sus actuaciones incluían piezas clásicas que enfatizaban su carrera hasta la fecha, con temas sobre las emociones de la vida junto a pensamientos no expresados pero compartidos, que transcienden fronteras. 

El 16 de abril de 2014, Kento Masuda publicó su 10º álbum “Loved One”, producido por Masuda y el productor afincado en Miami y ganador de varios premios Grammy, Gary Vandy. “Loved One” se grabó en el Studio Center de Gary Vady en Miami, de donde han salido grabaciones que han Ganado 8 premios Grammy así como infinidad de discos de platino. En “Loved One” aparecen músicos como Paul Messina (Flashpoint) y Kevin Marcus Sylvester (Black Violin) y se utiliza el proceso HQCD para obtener un sonido de calidad superior.

El 14 de noviembre de 2014, Masuda, junto con el japonés cantante Hiroko Tsuji, arpista Fabius Constable, soprano Donatella Bortone y laudista libanesa y árabe Ghazi Makhoul, realizado en el concierto dinámico y multicultural "5 ELEMENTOS eN VIVO "en CASA DEI DIRITTI en Milán, Italia. Esta noche única de música conectado los sonidos y las voces del este y el oeste, mientras que los productores y colaboradores Masuda y Constable compartieron su visión de que la música es a la vez afirmación absoluta y la vida. El 6 de diciembre de 2014, Masuda realizó en la "Associazione dei Cavalieri di San Silvestro" celebración de Monumentalis Ecclesiae Sancti Silvestri Societas en Tivoli, Italia, en la que fue galardonado con el título de "Maestro", un galardón otorgado por monseñor Luigi Casolini a los Caballeros de la Orden de San Silvestre, el título señores, que se han destacado por sus contribuciones tanto de genio musical y para obras de caridad.

El 8 de febrero de 2015, Kento Masuda asistió a los Grammy 57a prestigiosas de Los Angeles, California. Kento tenía cuatro presentaciones oficiales para Grammy consideración de este año de su último disco, "querido", producido por Kento y Gary Vandy. 
2015 siguió siendo un año clave para Kento, ya que fue nominado a la Música en Hollywood Media Awards por su composición 2002 "Árbol", una pieza clásica en el repertorio de Kento. También recibió el reconocimiento mundial de los Premios de la Música Global y fue honrado como un ganador con una medalla de plata de "Addicted" (con Paul Messina) de su último lanzamiento "Loved One" (2014).

El 12 de noviembre de 2016, Masuda ha recibido el distinguido título de "Caballero", un galardón otorgado por Don. Basilio Cali a la Orden de Malta. Y el 20 de noviembre de 2016, Masuda también ha recibido el distinguido título de "Komtur", un galardón otorgado por H.R. & I.H. Gran Príncipe Jorge Rurikovich de la Soberana Casa Real e Imperial de Rurikovich. El 22 de abril de 2017, Kento recibió el título de "Comandante de la Justicia", otorgado por Don Michele María Biallo a la Orden Noble de San Jorge de Rougemont en L'Aquila, Italia.También ha recibido el noble título de Barón. 

El 5 de julio de 2017, Kento Masuda recibió el Premio "Música, Interpretación y Humanitario" de la H.R.H. La princesa Angelique Monét de las Naciones Unidas (Cumbre Mundial de Paz y Tolerancia y Concierto) Hamptons en las Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta selección se basa en su compromiso continuo con las artes escénicas y en el compromiso con proyectos humanitarios que promueven la diversidad cultural, la preservación cultural y la paz mundial, además de su innovadora contribución a la música. Este grupo es una parte de la nueva generación en la acción una organización apoyada por las Naciones Unidas con el estado consultivo especial con las Naciones Unidas para el desarrollo económico y social.

En 2018, Kento Masuda compuso una pieza de marcha clásica que una Alteza Real Imperial le pidió que escribiera en honor. En términos de su evento único, Masuda también recibió el título de Conde de la dinastía de la Orden de Rurik en 2016.

Masuda asistió a la 61ª entrega anual de los premios Grammy junto a la estrella sueca Elsa Andrén el 10 de febrero de 2019. 

El 11 de mayo, Kento Masuda se presentó en el concierto de gala de los Caballeros de San Silvestre en el St. Regis Rome Grand Hotel. Masuda también realiza su modelo de firma de KAWAI Piano CR-1M. Este raro piano está limitado a cinco piezas y al valor de 1 millón de euros de una pieza.

Desde 2020 
El 21 de diciembre de 2021, Kento Masuda lanzó su undécimo álbum "KENTOVERSE", que fue producido por Masuda y el productor ganador de múltiples premios Gary Vandy. Utiliza Hi-Res, FLAC, como un proceso de 24 bits a 96 kHz para una calidad superior de sonido. Cada composición transmite emociones en una intrincada mezcla de notas, una matriz de ritmo y tonos. Los hitos de este álbum incluyen el encargo compositivo desde el tema masónico del Gran Arquitecto del Universo hasta una marcha real por la Casa de Rurikovich, donde Masuda también ha sido honrada con el título de Conde. Donde el silencio es el alma de todo, donde el cielo entra al corazón y se convierte en el universo, donde el tiempo ya no existe, donde el instante es la eternidad. Hay momentos que marcan nuestra vida, momentos en los que el tiempo se divide en dos partes: antes y después.

Estilo e Influencias 

El estilo aventurero de las composiciones de Masuda se caracteriza por líneas de teclado intrincadas con melodías obvias, ritmos de percusión profundos, e ingentes capas de ritmo y sonido que lleva al oyente a un completo nuevo mundo con cada nota que oye, por un camino no explorado aún en el mundo del sonido cinematográfico, y que de verdad hace que la imaginación se desate con su increíble y ambiciosa paleta de sonidos. 

En su entrevista Masuda dice que sus influencias están tanto en Johann Sebastian Bach (“su teoría de la música tiene un gran impacto en todo, incluso hoy día”) como en Alan Menken (“la música de las películas de Disney tienen magia en sí mismas y prometen siempre un final feliz”) 

Según Eller, “Kento, aparte de artista, es un increíble artesano a la hora de componer una música imaginativa que desafía cualquier categorización de manera positiva. Su música posee texturas exuberantes que funcionan definiendo los intrincados temas que se desarrollan a través de cada fascinante composición.”

Según Vandy, “Su música es a la vez armoniosamente espiritual y visualmente expresiva. Literalmente es posible ver su música. La mezcla de melodías suaves y estilos rítmicos transporta al oyente a un lugar que le permite participar en la escultura de su sonido.“

Masuda lleva oficialmente los zapatos de Gianni Gallucci.

Honor 
・Orden de San Silvestre, Maestro, 2014
・Título “Caballero”. Honrado por S.A.S. Príncipe Don Basilio Cali Rurikovich, condecorado con la Orden de Caballeros de Malta, 2016
・Título "Caballero Comandante". Honrado por H.R. & I.H. Gran Príncipe Jorge Rurikovich, otorgado a la dinastía Orden de Rurik, 2016
・Nobla Ordo de Sankta Georgo de Rougemont (Confrèrie de Rougemont), Komtur, 2017
・Honrado por Artisan World Festival Peace International Initiative, otorgado al Music, Performance & Humanitarian Award, 2017
・Orden de Malta, Caballero, 2018
・Orden de Mérito de la Educación y la Integración, Grand Cross, 2018
・Orden de Rúrikovich, Earl, 2019
・Título “Comandante”. Honrado por la Institución Soberana Heráldica, otorgado a la heráldica brasileña Orden de la Paz Universal, 2019
・Medalla de oro del Instituto Humanista del Consejo Nacional en París, Francia, 2020
・Honrado por la Organización Mundial de Derechos Humanos (Afiliada a las Naciones Unidas), otorgado al Certificado de Apreciación, 2020. 
・Otorgado el título de Ghana "Noble Caballero" Oheneb Nana Kame Obeng II, otorgado a la Casa Real de Sefvi Obeng-Mim, 2022

Discografía

Álbumes de estudio

Película de música

Bibliografía

Piano book

Premios y nominaciones

Referencias

Enlaces externos

 

Compositores de bandas sonoras
Compositores de Japón
Músicos de new age
Caballeros de la Orden de San Silvestre
Caballeros de la Orden de Malta